Джи́ллиан (Джилл) Бра́зерс (, урождённая Джи́ллиан (Джилл) Мо́узер, ; ) — канадская кёрлингистка.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Достижения 
 : серебро ().
 : серебро ().
 : золото ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады